Félix Millet puede referirse a: 

 Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), financiero español; o
 Fèlix Millet i Tusell (1935-2023), empresario español, hijo del anterior.